Cobb är ett efternamn och kan syfta på,

 Ebenezer Cobb Morley (1831–1924), engelsk idrottsman och idrottsledare, den moderna fotbollens fader
 Howell Cobb, amerikansk politiker
 Humphrey Cobb, amerikansk författare
 Jimmy Cobb (1929–2020), amerikansk jaztrumslagare
 John Cobb, brittisk racerförare
 Lee J. Cobb, amerikansk skådespelare
 Nathan Augustus Cobb, amerikansk zoolog
 Price Cobb, amerikansk racerförare
 Rufus W. Cobb (1829–1913), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Alabama
 Thomas W. Cobb, amerikansk politiker och jurist
 Ty Cobb, amerikansk basebollspelare
 William T. Cobb (1857–1937), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Maine

Engelska efternamn